Libération peut faire référence aux diverses notions exposées ci-dessous.

Droit 
 La libération est en droit la mise en liberté d'un détenu ; elle peut être conditionnelle, provisoire ou définitive.

Finances 
Pour constituer une société, les associés doivent lui apporter des fonds, sous forme d’apports en numéraire (des liquidités) ou en nature (des biens). Ces fonds constituent son capital social et ouvrent droit à des titres financiers (appelés « parts sociales » en SARL (société à responsabilité limitée) ou « actions » en SAS (Société par actions simplifiée)). On parle de souscription au capital lorsque les associés s’engagent sur le montant de leurs apports, mentionnés dans les statuts de la société. On parle de libération du capital social lorsque les associés apportent les fonds de manière effective auprès de la société ; concrètement lorsqu’ils transfèrent les fonds sur son compte bancaire.

Histoire et sciences sociales 
 La libération de la France, souvent abrégée en « Libération » (alors avec une majuscule), signe la fin de l'occupation allemande de la France métropolitaine durant la Seconde Guerre mondiale ; elle décrit également le processus qui a consisté à renoncer à déposer les armes le  et à poursuivre le combat en obtenant progressivement la libération de diverses parties du territoire national, y compris celles qui se trouvaient sur le continent africain (département français comme l'Algérie ou protectorats comme le Maroc et la Tunisie)
 La libération de la Belgique et des Pays-Bas désigne des opérations militaires ayant abouti, comme en France, à la libération de ces pays de l’occupation nazie.
 Libération-Nord et Libération-Sud sont le nom de deux mouvements distincts au sein de la résistance intérieure française.
 La libération sexuelle recouvre les changements substantiels du comportement et des mœurs sexuels intervenus en Occident à la fin des  et au début des .
 En sociologie, le terme libération tend à acquérir le sens d'émancipation.

Théologie 
Dans le bouddhisme, le processus de libération, qui se réfère à une contrainte préalable, est caractérisé par un processus libératoire, généralement défini comme le prajna, conduisant à une sortie des réincarnations perpétuelles : le samsara. Dans l'hindouisme et le jaïnisme, les termes de moksha et nirvana sont utilisés. Dans le sikhisme, le croyant souhaite la mukti : l'éveil.

Titres

Presse 
 Libération (1927-1928, 1936), journal français de tendance libertaire, publié par Jules Vignes ;
 Libération (1940-1945), journal français lancé par Christian Pineau, lié au mouvement de résistance Libération-Nord ;
 Libération (1941-1964), quotidien français lancé par le mouvement de résistance Libération-Sud ;
 Libération (1973-), quotidien français lancé par Jean-Paul Sartre et Serge July (reprenant le titre du précédent) ;
 Libération (1964-), quotidien marocain.

Musique 
 Liberation, album de The Divine Comedy paru en 1993 ;
 Liberation, album du groupe 1349 (2003) ;
 Liberation, album du rappeur Talib Kweli et du producteur Madlib sorti en 2007 ;
 Libération, album de Mýa paru en 2007 ;
 Liberation, album de Christina Aguilera (2018).

Cinéma 
 Liberation, documentaire d'Arnold Schwartzman sorti 1994 ;
 Libération, film de Youri Ozerov sorti en 1971.

Télévision 
 Libération, épisode de la série télévisée Angel.

Autres 
 Liberation, un regroupement de polices d'écriture libres ;
 Le Libération, une vedette fluviale de l'armée belge ;
 Libération, une collection d'Yves Saint-Laurent présentée début 1971, inspirée de la mode de la Seconde Guerre mondiale.